Boris Kunčič, slovenski hokejist, * 21. januar 1970, Jesenice.

Kunčič je bil dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice. Med letoma 1993 in 2000 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 25
| 1
| 3
| 4
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 3
| 8
| 11
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 5
| 3
| 8
| +13
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 1
| 2
| 3
| +13
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 3
| 12
| 15
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 02/03
|
| 14
| 10
| 25
| 35
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 03/04
|
| 14
| 7
| 20
| 27
|
| 109
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 04/05
|
| 24
| 10
| 13
| 23
|
| 122
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 05/06
|
| 14
| 2
| 15
| 17
|
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Kärntner Landesliga
| 06/07
|
| 14
| 13
| 34
| 47
|
| 120
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Oberliga (AUT)
| 07/08
|
| 20
| 5
| 18
| 23
|
| 114
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Klagenfurt
| Oberliga (AUT)
| 08/09
|
| 14
| 4
| 11
| 15
|
| 48
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 24
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 251
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 236
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 903
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice